Ailier peut désigner :
 ailier, un rôle type dans le pilotage aérien ;
 ailier, un joueur spécifique de plusieurs sports (il est généralement placé aux extrémités de la ligne d'attaque) ;
 en basket-ball, ailier, un joueur qui évolue près de la ligne de touche devant (c'est un compromis entre la taille et la puissance d'un intérieur ou d'un pivot, et l'agilité et la dextérité d'un meneur ou d'un arrière) ;
 en football, ailier, un joueur qui joue devant les autres près de la touche (par son placement et ses qualités techniques, il doit déborder la défense pour marquer ou faire marquer en centrant) ;
 en handball, ailier, un joueur qui évolue à l'extrême gauche et à l'extrême droite du dispositif d'équipe (en attaque, il sera proche du point de corner) ;
 en rugby à XV, comme en rugby à sept et en rugby à XIII , ailier, un joueur qui fait partie des trois quarts (il est en bout de ligne d'attaque) ;
 en hockey sur glace, ailier, la position des deux joueurs qui jouent en attaque à gauche et à droite du joueur de centre.